Por Deer Creek pode estar à procura de:
 Deer Creek (Illinois)
 Deer Creek (Minnesota)
 Deer Creek (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos